Tschumi ist der Familienname folgender Personen:

 Alain-G. Tschumi (* 1928), Schweizer Architekt, siehe Tschumi und Benoit
 Bernard Tschumi (* 1944), Schweizer Architekt

 Jean Tschumi (1904–1962), Schweizer Architekt und Hochschullehrer

 Raymond Tschumi (1924–2015), Schweizer Schriftsteller und Dozent
 Regula Tschumi (* 1957), Schweizer Ethnologin

Siehe auch: 
 Schumi
 Tschumy